

Фрідом — місто, штат Мен
 Фрідом — місто, штат Нью-Гемпшир
 Фрідом — місто, штат Нью-Йорк
 Фрідом — місто, штат Оклахома
 Фрідом — місто, штат Пенсільванія
 Фрідом — місто в окрузі Форест, штат Вісконсин
 Фрідом — місто в окрузі Автаґемі, штат Вісконсин
 Фрідом — місто в окрузі Сок, штат Вісконсин
 Фрідом Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Фрідом Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсильванія
 Фрідом — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Фрідом — переписна місцевість

Інше 

 FREEДОМ — російськомовний канал державного іномовлення України.
 Freedom — музичний альбом гурту Santana виданий 1987 року.
 Freedom — шоу-балет Олени Коляденко заснований 2002 року.
 Freedom — тип бойових кораблів прибережної зони.